Stanisław Rosnowski (1874–1954) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Rosnowski (1884–1966) – profesor hodowli i uprawy roślin w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Warszawie

Przypisy